Die Fortuna liga 2015/16 war die 29. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußball der Slowakei und die 23. Spielzeit seit 1993. Die Saison begann am 18. Juli 2015 und endete am 20. Mai 2016. Titelverteidiger war FK AS Trenčín.

Modus 
Die zwölf Teams spielten dreimal gegeneinander. Jede Mannschaft absolvierte 33 Spiele.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com
 Fortuna Liga auf natipuj.eu/sk

Einzelnachweise 

2015 16
Fußballsaison 2015/16